Рестлер:

 Рестлер — борец в реслинге.
 «Рестлер» — художественный фильм 2008 года режиссёра Даррена Аронофски.

См. также